Лежнин — фамилия.

Известные носители
 Лежнин, Дмитрий Васильевич (род. 1928) — Герой Социалистического Труда.
 Лежнин, Иван Васильевич (1924—2002) — советский и российский художник, заслуженный художник РСФСР, почётный гражданин Ульяновской области.